Liger, más néven oroszgris, oroszlán és tigris fajhibridje;
 Liger, a Loire folyó latin neve.